Лос Родарте има више значења:

 Лос Родарте (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Родарте (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику